В одиночному розряді тенісного турніру Internationaux de Strasbourg 1993, який проходив в рамках Туру WTA 1993, Наоко Савамацу здобула титул, у фіналі перемігши Юдіт Візнер 4-6, 6-1, 6-3.

Сіяні гравчині 

 Яна Новотна (півфінал)
 Відсутня
 Лорі Макніл (2-ге коло)
 Юдіт Візнер (фінал)

 Наоко Савамацу (переможниця)
 Флоренсія Лабат (чвертьфінал)
 Мана Ендо (чвертьфінал)
 Сабін Аппельманс (2-ге коло)

Основна сітка

Фінал

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 

1993